Il detentore del titolo Manuel Santana ha perso nel primo turno contro Charlie Pasarell.

John Newcombe ha battuto in finale Wilhelm Bungert 6–3 6–1 6–1.

Teste di serie
 Manuel Santana (primo turno)
 Roy Emerson (quarto turno)
 John Newcombe (campione)
 Tony Roche (secondo turno)
 Cliff Drysdale (quarto turno)
 Ken Fletcher (quarti di finale)
 Jan Leschly (secondo turno)
 Bill Bowrey (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1967